Деклинииды () — маленькое семейство насекомых отряда жесткокрылых, насчитывающее 2 вида и один род Declinia.

Описание 
Жуки длиной 3,5—5,5 мм. Усики состоят из 11 члеников. Формула лапок 5-5-5. Встречаются на Дальнем Востоке России и в Японии.

Примечания

Ссылки 
 Атлас семейства Decliniidae фауны России
 DECLINIIDAE Nikitsky et al., 1994

Разноядные жуки
Семейства насекомых